La liste des pays du monde par PIB nominal est le classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire à prix courant des pays et de certains territoires autonomes. 

Les valeurs de PIB, en dollars, sont calculées selon les taux de change officiels. Les données sont valables pour l'année 2015.

Classement 2016 pour l'année 2015 

Le PIB mondial est estimé à   de dollars américains en 2015.

Notes et références

Liens externes 
  Liste sur le site de la CIA
 Données des pays du monde par la banque mondiale

Articles connexes 

Produit intérieur brut
Liste en rapport avec l'économie
2015 en économie
2015